Shilton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Shilton, Warwickshire, ort, England, Warwickshire, 
 Shilton, Oxfordshire, England, 
 Shilton and Barnacle, civil parish, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar